Ю́рий Степа́нович Грядуно́в (2 декабря 1929 — 8 мая 2020) — советский и российский дипломат, историк, арабист. Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России (7 февраля 1990).

Биография 

Окончил арабское отделение Московского института востоковедения (1953) по специальности «страновед по арабским странам». 
 В 1953—1958 годах — сотрудник Комитета информации при МИД СССР.
 В 1958—1963 годах — второй секретарь, первый секретарь Посольства СССР в Ираке.
 В 1963 году — первый секретарь Отдела стран Ближнего Востока МИД СССР.
 В 1963—1975 годах — референт, заместитель заведующего сектором, руководитель группы Ближнего Востока и Северной Африки Международного отдела ЦК КПСС.
 В 1975—1990 годах — заведующий сектором Ближнего Востока и Северной Африки  Международного отдела ЦК КПСС.
 С 7 февраля 1990 по 22 апреля 1992 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем Российской Федерации в Иордании
 В 2001—2011 годах — главный эксперт в Торгово-промышленной палате России.

Кандидат исторических наук (1969). Член ИППО с 1980 года, член Торгово-промышленной палаты России

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Орден Дружбы народов.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Медаль «За трудовую доблесть».

Примечания

Публикации 
 Грядунов Ю. С. Новые горизонты Судана. Внутриполитическое развитие в годы независимости (1956—1967). М.: Наука, 1969
 Грядунов Ю. С. Демократическая Республика Судан. — М.: Знание, 1970

Ссылки 
 Сообщение МИД России «О кончине Ю.С.Грядунова»

Выпускники Московского института востоковедения
Послы СССР в Иордании
Послы Российской Федерации в Иордании